Еме́ля:
 Емеля — автомобиль-амфибия.
 Емеля — главный персонаж русской народной сказки «По щучьему веленью».